Österreichische Fußball-Bundesliga 2010/2011 var den 99:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Sturm Graz hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida 

2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011
2010 i Österrike
2011 i Österrike